Halász Alfréd (1882–1963) színész, színigazgató
 Halász Alfréd (1883–1910) színész
 Halász Alfréd (1889–1955) nyomdász, korrektor, törvényhatósági bizottsági tag